Aškerčeva ulica je lahko:

 Aškerčeva ulica, Maribor

 Aškerčeva ulica, Celje
 Aškerčeva ulica, Krško
 Aškerčeva ulica, Ljubljana
 Aškerčeva ulica, Ptuj
 Aškerčeva ulica, Rogaška Slatina
 Aškerčeva ulica, Slovenske Konjice
 Aškerčeva ulica, Žalec